

Населені пункти та їхні частини
 Риново — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Риново — село в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Риново — лісова осада в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки